Middlefield peut faire référence à plusieurs villes :
Middlefield (Connecticut)
Middlefield (Massachusetts)
Middlefield (New York)
Middlefield (Ohio)
Middlefield (Nouvelle-Écosse)

Homonymie de localités aux États-Unis